El término Etéreo tiene varios significados:

 Etéreo (adjetivo): Algo que es intangible o poco definido y, a la vez, sutil o sublime.
 Wave etéreo, subgénero musical.
Del éter o relacionado con él:
 Éter (química): grupo funcional muy importante en química orgánica y bioquímica.
 Éter (física), sustancia hipotética refutada en 1887.
 Etéreo (nombre y único significado)

Referencias